Węgry:
 Vác – miasto 

Inne:
 VAC – niemiecka firma Vacuumschmelze GmbH & Co. KG,
 VAC – skrót oznaczający napięcie przemienne, V (ang. volt) – wolt, AC (ang. alternating current) – prąd przemienny,
 VAC – skrót od Valve Anti-Cheat – systemu do wykrywania cheatów firmy Valve.
 Aparat VAC – instrument medyczny ułatwiający wykonanie biopsji gruczołu piersiowego

Zobacz też:
 Vaz